Ceira, eroina di Mileto nella mitologia greca
Ceira, freguesia del comune di Coimbra, Portogallo
Ceira, fiume del Portogallo, affluente del fiume Mondego